Brooklyn Park (Maryland)
 Brooklyn Park (Minnesota)